Michael Culme-Seymour peut faire référence à l'un des trois commandants navals de la Royal Navy, père, fils et petit-fils :
 Sir Michael Culme-Seymour (3e baronnet) (1836-1920), amiral, commandant en chef à Portsmouth, a commandé les flottes de la Méditerranée et de la Manche et l'escadre du Pacifique, également vice-amiral du Royaume-Uni.
 Sir Michael Culme-Seymour (4e baronnet) (1867-1925), vice-amiral, a servi pendant la Première Guerre mondiale, commandant en chef de la station d'Amérique du Nord et des Antilles, et Second Sea Lord.
 Sir Michael Culme-Seymour (5e baronnet) (1909-1999), commandant, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, Haut-shérif de Northamptonshire.

Voir aussi 
 Sir Michael Seymour (1er baronnet), Amiral, grand-père du 3ème Baronnet (le 2ème Baronnet a pris le nom de "Culme")
 Michael Seymour (officier de la Royal Navy), amiral, oncle du 3e baronnet.